Phatthana Nikhom (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lopburi, Thailanda, cu o populație de 61.306 locuitori și o suprafață de 517,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 88 de sate (muban).

Amphoe în provincia Lopburi